El término Gallineta hace referencia a varios artículos:

Aves 
 Gruiformes de la familia Rallidae, conocidas vulgarmente como gallinetas:
 Género Laterallus, gallinetas, burritos o polluelas.
 Género Porzana, gallinetas, burritos o polluelas.
 Género Pardirallus, gallinetas, burritos o polluelas.
 Género Gallinula, la más común G. chloropus, gallineta, gallineta común, polla gris, polla de agua, pollona negra, gallareta común, tiqui o taca-taca.
 Gallicrex cinerea, gallineta crestada.
 Amaurornis phoenicurus, gallineta pechiblanca.
 Prosobonia leucoptera, gallineta de Tahití (extinta).
 Numida meleagris, conocida así en algunos países latinos.

Peces 
 De la familia Sebastidae:
 Sebastes marinus, gallineta dorada, gallineta nórdica o dorado.
 Helicolenus dactylopterus, gallineta roja.
 Bellator gymnostethus (Triglidae), gallineta, rubio cabrio, vaca enana o trigla.